Keleti László (1907-?) erdélyi magyar képzőművész
Keleti László (1904-1972) színész